J. Signoret – calciatore francese
 Simone Signoret – attrice e scrittrice francese
 Victor Antoine Signoret – medico ed entomologo francese